А́болиньш (женская форма Аболиня; ) — латышская фамилия. Происходит от нарицательного āboliņš (). Известные носители:

 Аболиньш, Антон Антонович (1909—?) — советский борец классического стиля.
 Аболиньш, Гундарс (род. 1960) — латвийский театральный актёр.
 Аболиньш, Леонс (1895—1974) — профессор Латвийского университета.
 Аболиньш, Таливалдис (1932—1991) — советский и латвийский театральный актёр и режиссёр.

 Аболиня, Аустра (1910—1967) — художница.
 Аболиня, Аустра (1932 — 2015) — советский учёный, доктор биологических наук.
 Аболиня, Гуна (род. 1990) — латвийская футболистка, защитница.

См. также

Примечания